Mats Wedin kan syfta på:

* Mats Wedin (född 1951), svensk pianist och nöjesparkschef
 Mats Wedin (född 1963), svensk botaniker och lichenolog